

Prénom

Patronyme 

 Abdulsalami Abubakar (1942-), général et homme d'État nigérian ;
 Aisha Abubakar (1966-), femme politique nigériane ;
 Amina Abubakar, psychologue kényane ;
 Atiku Abubakar (1946-), homme d'État nigérian ;
 Halima Abubakar (1985-), actrice nigériane ;
 Lalas Abubakar (1994-), footballeur ghanéen ;
 Omar Iman Abubakar, chef du groupe islamiste somalien Hizbul Islam créé en 2009.